Langeites siciliensis är en ringmaskart som beskrevs av Corradini, Russo och Serpagli 1974. Langeites siciliensis ingår i släktet Langeites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
siciliensis